Усть-Ку́т:
 Усть-Кут — город в Иркутской области России, центр Усть-Кутского района;
 Усть-Кут — региональный аэропорт в Иркутской области;
 Усть-Кут — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги;
 Усть-Кут — бальнеогрязевый санаторий в одноимённом городе.